Louise Brough ha battuto in finale Margaret duPont 6–1 3–6 6–1.

Teste di serie
 Louise Brough (campionessa)
 Margaret duPont (finalista)
 Doris Hart (semifinali)
 Pat Todd (semifinali)
 Shirley Fry (quarti di finale)
 Betty Harrison (quarti di finale)
 Gertrude Moran (quarti di finale)
 Annalisa Bossi (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1950